Ива́н Дани́лин:
 Данилин, Иван Андреевич (1870—1941) — российский и советский писатель.
 Данилин, Иван Никитович (1907—1945) — советский гвардии майор, Герой Советского Союза.